BiH:
 Mioče (Rudo, BiH), naselje u općini Rudo

Crna Gora:
 Mioče (Bijelo Polje, Crna Gora), naselje u općini Bijelo Polje